Сен-Прі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Сен-Прі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Сен-Прі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Сен-Прі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз